Пелішор () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Лазурі.
 Пелішор () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Биргіш.